BRL steht für: 
 Ballistic Research Laboratory, Institution der Armee der Vereinigten Staaten
 Brasilianischer Real, Währung in Brasilien
 Landkreis Goslar (für Braunlage), Kfz-Kennzeichen

Abkürzung